Jméno a příjmení František Řezníček má více nositelů:

 František Řezníček (fotograf) (1954–2007) – český fotograf a galerista z Ostravska
 František Řezníček (politik) (1915–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ